Nordfluss ist eine Bezeichnung für

den Bei Jiang, einen Fluss in China.
den Lorentz (Fluss), einen Fluss in Papua-Neuguinea (auch Unir).
Siehe auch:
 Rivière du Nord